Бори́с Макси́мович Ко́сарев (1911—1989) — советский фотокорреспондент, в 1930-е — 1950-е годы — официальный правительственный фотограф, автор снимков с Ялтинской конференции, фотографий советских руководителей.

Биография 
Родился  года в Одоеве Тульской губернии, ныне Тульская область. В возрасте 14 лет начал фотографировать подаренным отцом фотоаппаратом, печатал на фотопластинках, самостоятельно работал с фотохимикатами, научился печатать фотоснимки.

1927—1929 годы работал штамповщиком на заводе «Электросвет», в это же время учился на курсах фоторепортёров при Обществе друзей советского кино. Фотоснимки предлагал редакциям газет и журналов, первые работы были опубликованы в газете «Вечерняя Москва». 
В 1929 году приглашён Максимом Горьким в журнал «Наши достижения», где несколько лет проработал фотокорреспондентом, также в период 1929—1932 годов публиковался в «Рабисе», «Кино и жизни». 
1932—1933 годы — ответственный фотограф на строительстве Прибалхашстроя, фоторепортёр агентства «Союзфото», многие пейзажи и портреты, выполненные на Балхаше, получили известность. По возвращении в Москву работал фоторепортёром в газетах «Северный путь», «Комсомольская правда», работы публиковались во многих московских газетах. 
В 1934 году призван на срочную военную службу, служил на западной границе СССР в Украинской ССР. Демобилизовался в 1936 году.

  С 1936 года по 1960 год — фотограф при Совете министров СССР. 
С 1940 года — член ВКП(б). 
В феврале 1945 года направлен фотокорреспондентом в Крым для съемок Ялтинской конференции глав государств США, Великобритании и Советского союза, некоторые из снимков «Ялтинской тройки» (Сталина, Рузвельта и Черчилля) многократно публиковались во различных зарубежных изданиях. Многие негативы в дальнейшем были изъяты ЦК КПСС. Считается, что начальник охраны Сталина Власик присваивал авторство некоторых фотографий себе, размещая на обороте надпись «фото Власика», но при этом Сталин знал настоящего автора фотографий, и лично вызывал Косарева и требовал отражения советской делегации в выгодном свете.

В 1956—1958 годы — окончил курсы фотожурналистов при Союзе журналистов. 
1960 году — стал фоторепортёром по вольному найму, с 1960 года — член Союза журналистов СССР.

Работал практически на всех мероприятиях на Красной площади. Собрал большую галерею фотопортретов и жанровых сцен из жизни советских руководителей, начиная от Хрущёва, заканчивая Брежневым и Андроповым. Среди деятелей искусства на фотоработах отмечены Шолохов, Солженицын, Ростропович, Бондарчук, Плисецкая. 
Долгие годы работал фотокорреспондентом в Агентстве Печати Новости, ТАСС, Известия, и др.
В последние десятилетия публиковался в журналах «Огонёк», «Советское фото», в газетах издательства «Правда», «Пионерская правда», «Сельская жизнь» и др., большое внимание в творчестве уделял теме государственной границы, многие снимки опубликованы в журнале «Пограничник». 

До последних дней Борис Максимович активно работал, фотографировал, писал рассказы и стихи. 

Борис Максимович Косарев умер 14 ноября 1989 года. Похоронен на Даниловском кладбище.

Семья 
Отец — Максим Андреевич Косарев (скончался в 1958 году), бывший матрос Балтийского флота, путешествовал с писателем Новиковым-Прибоем, который упомянул Максима Андреевича в своём творчестве. По воспоминаниям сына Бориса Косарева, режиссёра Александра Косарева, Максим Косарев был революционером и перевозил через залив В. И. Ленина, когда тот прятался в Разливе. 
Мать — Евдокия Николаевна, скончалась в 1955 году.

Жена — Косарева Нина Павловна, (1916—2012) — учитель биологии и химии.
Сын — Александр Борисович Косарев (1944—2013) — советский, российский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств России, сценарист и актёр, поэт.

Награды 
 Медаль «За оборону Москвы» — 1944
 Орден «Красная Звезда» — 1945
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 1945
 Медаль «В память 800-летия Москвы» — 1947
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» — 1948
 Медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР» — 1957
 Медаль «За боевые заслуги» — 1949
 Орден «Красная Звезда» — 1954
 Медаль «За безупречную службу» 1 степени — 1958
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 1965
 Медаль «Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»» — 1967
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» — 1970

Заслуженный работник культуры РСФСР — 1971.

Работая фоторепортером, Борис Косарев много ездил по СССР, в этих поездках были сделаны многие известные снимки, украшавшие стенды фотовыставок от Гонконга и Нью-Йорка, до Парижа и Сингапура.
Многие фотоработы Бориса Косарева отмечены Международными наградами, например, фотоработы «Снег идёт», «Перед грозой» и «Первый полет в космос» и др.

Выставки 
 2006 — Выставка фотографий Бориса Косарева «Light in B&W» («Свет в черно-белом»)в галерее Ultra Lounge
 2015 — ММАМ (Московский Дом Фотографии). Военным фотографам посвящается. Территория Победы
 2015 — Музей Москвы. «Город победителей». Экспозиция, посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне
 2015 — Центр фотографии имени братьев Люмьер. Выставочный проект «Советское фото»
 2016 — Музей Москвы. «Зима в Москве в объективе фотокорреспондента Бориса Косарева». Мэрия Москвы
 2016 — Центр фотографии имени братьев Люмьер. Выставочный проект «Зима в городе»
 2017 — Музей Москвы. «Открытие коллекции. Мир советского фотографа Бориса Косарева»
 2017 — Выставочный комплекс Манеж. ТАСС открывает фотоархивы «Главные кадры»
 2018 — Выставка об истории футбола «Мяч круглый, поле ровное», пав. Карелия, ВДНХ
 2019 — Музей Москвы. «Фамильные ценности»
 2021 — Выставка "Ключевой кадр" в 110-летию Бориса Косарева. В Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра, для зрителей театра
 2021 — Выставка "Московская коллекция Бориса Косарева. Портрет на фоне города". Центр Гиляровского (Музей Москвы), Москва

Примечания

Ссылки 
 Cайт «Борис Косарев — фотограф»
 VK. Свет в черно-белом. Фотограф Борис Косарев
 Елена Барковская. Товарищ Косарев и товарищ Черчилль // Молодой коммунар, 2011
 Уникальная выставка фотографии Б. Косарева советского времени «Light in B&W» («Свет в черно-белом»)
 Борис Косарев. Советская история в лицах «Русский репортер» № 38 (68) 09 окт 2008
 Борис Максимович Косарев в повести «Чухлинское детство» Вячеслава Сергеечева (отрывок)
 Борис Максимович Косарев рассказывает о Ялтинской конференции в повести Вячеслава Сергеечева «Чухлинское детство»
 Борис Максимович Косарев в повести «Сталинский альбом» Вячеслава Сергеечева
 Фотографии Бориса Косарева в архивах РГАЛИ г. Москва
 Фотография Бориса Косарева в Центре фотографии имени братьев Люмьер
 Малоизвестные фотографии Бориса Косарева представлены в Музее Москвы. Телеканал «Культура» 02.05.2017
 Три выставки, на которые стоит сходить этим летом. Телеканал «Дождь» 19.06.2017
 Парк Советского периода: ТАСС открыл свои архивы. Телеканал «Дождь» 02.11.2017
 Главные кадры: тысяча ракурсов эпохи на фотовыставке в Манеже. Forbes.ru. 03.11.2017
 Фотографии Бориса Косарева на выставке «Главные кадры». Esquire.ru
 «Ключевой кадр» Бориса Косарева. Видеофильм о фотографе и спектакле «Большая тройка (Ялта-45). Малый театр, Москва. 
 Репортаж 1 канала об открытии выставки Бориса Косарева в Центре Гиляровского (Музей Москвы) 28.10.2021
 Центре Гиляровского открылась фотовыставка «Московская коллекция Бориса Косарева. Портрет на фоне города». Esquire, 29.10.2021
 Москва на фотографиях Бориса Косарева в Центре Гиляровского. ELLE decoration.30.10.2021
 Moscow of the 1950-70s by Boris Kosarev (PHOTOS). Russia Beyond, History. Nov 15 2021 
 Как Мстислав Ростропович навсегда уезжал из Советского Союза. История одного фото. "Собеседник", 17.11.2021

Фотокорреспонденты
Похороненные на Даниловском кладбище